Mundialito de Cáli — torneio classificatório para a Copa do Mundo FIFA de 1978 sediada na Argentina
 Mundialito de Clubes (futebol) — extinta competição não oficial entre clubes de futebol de campo da Europa e América do Sul realizado na década de 1980
 Mundialito de futebol de 1980 – competição entre seleções
 Mundialito de Clubes de Futebol 7 — competição internacional entre clubes de futebol de sete
 Mundialito de Clubes de Futebol de Areia — torneio internacional entre clubes realizado pela Beach Soccer Worldwide
 Mundialito de Futsal — extinta competição internacional anual de futsal entre seleções nacionais
 Mundialito de Seleções de Futebol 7 — competição internacional entre seleções nacionais de futebol de sete
 Mundialito de Seniors — competição de futebol de masters 
 Mundialito de Showbol — competição de showbol internacional
 Mundialito de Voleibol — competição amistosa promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol

Desambiguações de esportes